de Jong se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jan Kornelis de Jong
 Rienk de Jong